(The) Blackout, Black-out of Black Out kan verwijzen naar:

Muziek 
 Blackout Records, een Amerikaans platenlabel
 The Blackout, een Welshe band
 Albums:
 Blackout (Britney Spears), een album uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Britney Spears
 Blackout (Dominion), een album uit 1998 van de Britse band Dominion
 Blackout (Scorpions), een album uit 1982 van de Duitse rockband Scorpions
 Blackout (Hed PE), een album uit 2003 van de Amerikaanse punkrockband Hed PE
 Blackout (Dropkick Murphys), een album uit 2003 van de Amerikaanse celticpunkband Dropkick Murphys
 Blackout!, een album uit 1999 van het Amerikaanse hiphopduo Redman en Method Man
 Nummers:
 Blackout (David Bowie), een nummer uit 1977 van de Britse zanger David Bowie
 Blackout (Milk Inc.), een nummer uit 2009 van de Belgische dance-act Milk Inc.
 Blackout (Muse), een nummer uit 2003 van de Britse rockband Muse

Film en televisie 
 Blackout (1950), een Britse film van Robert S. Baker
 Black Out (1970), een Zwitserse film van Jean-Louis Roy
 Blackout (1978), een Frans-Canadese film van Eddy Matalon
 Blackout (1985), een Amerikaanse televisiefilm van Douglas Hickox
 Blackout (1986), een Noorse film noir van Erik Gustavson
 Blackout (1988), een Amerikaanse thriller van Doug Adams
 The Blackout (film uit 1997), een Amerikaanse film van Abel Ferrara
 Blackout (2001), een Amerikaanse televisiefilm van James Keach
 Blackout (2007), een Amerikaanse horrorfilm van Jerry LaMothe
 Blackout (2008), een Amerikaanse televisiefilm van Rigoberto Castañeda
 Black Out (2012), een Nederlandse actiefilm van Arne Toonen
 The Blackout (film uit 2013), een Amerikaanse film van Matt Hish
 Blackout (2022), een film van Sam Macaroni
 Blackout (miniserie), een Britse miniserie uit 2012
 Blackout (spelprogramma), een Amerikaans spelprogramma uit 1988
 Black Out (quiz), een quiz op de Vlaamse televisie, uitgezonden op Canvas in 2006–2007
 Blackout (podcastserie), een Amerikaanse podcastserie uit 2019
 Black-out (televisieserie), een televisieserie op VRT/Eén uit 2020
 "Blackout" (ER), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ER

Overig 
 Black-out (geheugen), een tijdelijk verlies van geheugen
 Black-out (De Kiekeboes-album), het 48e stripverhaal van de Vlaamse krantenstrip De Kiekeboes
 Black-out of blackout, het Engelse woord voor o.a. een stroomuitval
 In een theater overgaan van fel licht, naar het donker, zodat het publiek geen technici ziet die aan het changeren zijn.

Zie ook 
 The Blackout (doorverwijspagina)